Marco Scandella (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant avec les Blues de Saint-Louis.

Carrière de joueur 
Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Il est repêché au  à la  par le Wild du Minnesota en 2008. Il commence sa carrière avec le Wild le  contre les Panthers de la Floride.

Le , après sept saisons avec le Wild, il est échangé au Sabres de Buffalo en compagnie de Jason Pominville ainsi qu'un choix de  en 2018.  Les Sabres reçoivent les services de Tyler Ennis, Marcus Foligno et un choix de  en 2017.

Lors de la saison 2019-20, Scandella est échangé aux Canadiens de Montréal contre un choix de  au repêchage de 2020.  Vingt matchs plus tard, il plie bagage pour Saint-Louis alors que les Canadiens l'échangent contre des choix de repêchage ( en 2020 et un choix conditionnel de  en 2021).

Parenté dans le sport 
Neveu du joueur Sergio Momesso et frère de Giulio Scandella

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|2007-2008 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||65 ||4 ||10 ||14 ||35 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||58 ||10 ||27 ||37 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Aeros de Houston || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||31 ||9 ||22 ||31 ||41 ||6 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2009-2010 || Aeros de Houston || LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 33|| 3|| 16|| 19|| 17|| 20|| 2|| 6|| 8|| 8
|-
|2010-2011 ||Wild du Minnesota ||LNH || 20|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 63|| 3|| 9|| 12|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 9 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH || 45 || 2 || 15 || 17 || 23 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
|2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
|2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 76 || 3 || 14 || 17 || 20 || 13 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 64 || 11 || 12 || 23 || 56 || 10 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 73 || 5 || 16 || 21 || 22 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 71 || 4 || 9 || 13 || 25 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 82 || 5 || 17 || 22 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 63 || 6 || 7 || 13 || 26 || - || - || - || - || -  
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 31 || 3 || 6 || 9 || 8 || - || - || - || - || -  
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 20 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 4 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 49 || 3 || 6 || 9 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || 70 || 3 || 11 || 14 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

| 699 || 48 || 112 || 160 || 273 || 56 || 6 || 3 || 9 || 6

Internationales 

|-
|2008 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7 || 1 || 1 || 2 || 6 || align="left"| Médaille d'or
|-
|2010 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en février 1990
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blues de Saint-Louis